Litzau peut faire référence à :

Patronymes 

 Jason Litzau (né en 1983), boxeur américain.
 Johannes Barend Litzau (1822-1893), organiste et compositeur néerlandais.

  (né en 1982), boxeur américain.